Monte Sião kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Monte Sião (ort), Minas Gerais, 
 Monte Sião (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar